Сан-Себастьян-де-ла-Гомера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 114,47 км². Население 9092 человека (на 2010 год).

Население

Интересные факты
6 сентября 1492 года, в гавани города останавливалаась первая экспедиция Христофора Колумба. Здание, в котором останавливался Колумб во время пребывания на острове, теперь является музеем.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе